Трифон Андреевич Лукьянович (; 1919, Логойский район, Минская область — 29 апреля 1945, Берлин, Третий Рейх) — белорус, солдат РККА, участник Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы, боёв на Сандомирском плацдарме, штурма Берлина, спасший немецкую девочку во время боёв в Берлине.

Биография 
Т. А. Лукьянович родился в Логойском районе. С 1939 года и до начала войны работал на Минском радиозаводе. С началом войны ушёл на фронт. Его жена и две дочки погибли в 1941 году во время бомбёжек, поэтому вернувшись домой в 1944 году, Трифон Андреевич вновь ушёл на фронт, где и погиб.

Подвиг спасения немецкой девочки 

Во время боёв в берлинском районе Трептов передовая проходила прямо по улицам. Обеим сторонам была видна мёртвая женщина, лежащая на линии огня на улице Эльзенштрассе, а рядом с ней — маленькая девочка 2-3 лет. Т. А. Лукьянович подполз к ней и дотащил до бруствера, но, передавая её в безопасное место, был ранен с поражением аорты, отчего и умер 5 дней спустя.

Борис Полевой свидетельствовал, что видел подвиг Лукьяновича собственными глазами, о чём и написал в «Правде». Спасённая девочка выжила, и она помнила белорусского солдата, который вынес её из-под огня.

Несмотря на рассказ Полевого, долгое время подвиг Лукьяновича считался мистификацией либо писательской выдумкой, пока не были найдены сослуживцы Лукьяновича, которые были непосредственными очевидцами его подвига, командир и начальник штаба дивизии, где служил сержант, генералы С. Антонов и М. Сафонов. Их свидетельства, письма хранятся нынче в белорусском Музее истории Великой Отечественной войны.

8 мая 2022 года на телеканале «Культура» прошел премьерный показ документального фильма Виталия Максимова «Меч Мономаха» о подвиге Т. Лукьяновича.

Память

В Беларуси 

Памятные доски о подвиге установлены на здании Минского приборостроительного завода (проспект Независимости, 58), где Т. А. Лукьянович работал до войны и на доме в начале улицы в микрорайоне Зелёный луг, в котором он жил до войны, названной в его честь.

Также на приборостроительном заводе устроен небольшой музей, посвящённый Лукьяновичу.

В Германии 

В Берлине 23 февраля 1976 года в честь 58-летия Советской Армии в торжественной обстановке бургомистром городского округа у моста  была открыта мемориальная плита, посвященная Т.А. Лукьяновичу. На плите было написано: «Трифон Андреевич Лукьянович, старший сержант Советской армии, спас на этом месте 29 апреля 1945 года немецкого ребёнка от пуль СС. Пять дней спустя после этого героического поступка он умер от тяжелых ранений». 

В 1999 году плита была демонтирована по решению суда согласно иску немецкого журналиста, который утверждал о незаконности установки мемориальной плиты в связи с «недоказанностью» подвига.

Существует мнение, что монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке посвящён подвигу именно Трифона Лукьяновича, а не Николая Масалова.

См. также 
 Масалов, Николай Иванович

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 9. — Мінск, 1999. Республика Беларусь : энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 4. — Минск, 2007

Ссылки 
 Подробный рассказ о подвиге
 Трыфан Лук’яновіч — салдат з легенды 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны